Туляков — русская фамилия. Башкирская фамилия.

Известные носители 
 Туляков, Василий Степанович (в монашестве Феофа́н; 1864—1937) — епископ Русской православной церкви, митрополит Горьковский и Арзамасский.
 
 Туляков, Михаил Михайлович (род. 1957) — советский и российский футболист.
 Туляков, Раис Гуссамович (псевдоним: Раис Туляк; 1959—2008) — башкирский поэт.